Женская сборная Белоруссии по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Белоруссию на международной арене. Управляющим органом команды выступает Белорусская федерация хоккея на траве.

Сборная занимает (по состоянию на август 2017) 21-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 19-е место
 2014/15 — 4 место 
 2017 - 3 место (2 раунд)

Hockey Champions Challenge II 
 2011 —

Чемпионат Европы 
 I дивизион
 2013 — 8-е место
 2019 — 8-е место
 II дивизион (EuroHockey Nations Trophy)
 2005 — 5-е место
 2007 — 4-е место
 2009 — 5-е место
 2011 — 
 2015 - 3 место
 2017 - 1 место (выход в I дивизион)

Универсиада 
 2013 — 4-е место

Чемпионат мира (индорхоккей) 
 2003 — 5-е место
 2007 — 5-е место
 2011 — 4-е место
 2015 — 7-е место

Чемпионат Европы (индорхоккей) 
 1998 — 
 2002 — 
 2004 - 3 место
 2006 - 3 место
 2008 - 2 место
 2010 - 5 место
 2012 - 2 место
 2014 - 6 место
 2016 - 3 место

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской федерации хоккея на траве

Белоруссия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Белоруссии